Сергей Станиславович Чернов (12 июня 1962, Москва — 16 февраля 2012, Москва) — первый советский чемпион мира по гомоку (1986, Ленинград). Первый чемпион мира по гомоку (1989, Киото, Япония). Многократный (1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992, 2004, 2005) победитель всесоюзных и российских чемпионатов по гомоку. Многократный (1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992) победитель командных чемпионатов СССР и Европы. Лучший игрок мира в гомоку 1980-х годов по признанию RIF.

Окончил МИРЭА. Работал программистом.

Спортивные результаты 
По данным RIF Сергей Чернов сыграл в 585 официальных партиях, выиграв 421 (72 %) и набрав 77,2 % возможных очков.

Турнирные результаты

Командные результаты

Матчи с сильнейшими игроками 
В 1988 году в Минске, параллельно с проведением игр второй лиги 1-го чемпионата СССР по гомоку, был сыгран «матч чемпионов» с победителем 5-го Всесоюзного турнира по гомоку Михаилом Ломакиным. Матч закончился со счётом 5:3 в пользу Сергея Чернова.

Примечания 

Чемпионы мира
Игроки гомоку
Рэндзисты России
Выпускники РТУ МИРЭА